Turtle est un mot anglais signifiant tortue. Il peut faire référence à :
 en informatique :
 Turtle est une syntaxe pour écrire du RDF de manière concise.
 Turtle, un moteur de rendu 3D,
 Turtle F2F, un projet anonyme libre de réseau de ami-à-ami (F2F : friend to friend en anglais),
 Turtle Rock Studios, une entreprise de développement de jeux vidéo indépendante fondée en ,
 Turtle, le premier sous-marin militaire,
 Turtle Talk with Crush, une attraction des parcs Disney basée sur le personnage de la tortue marine Crush du film Le Monde de Nemo,
 Michikinikwa, encore appelé Little Turtle (1747–1812), un chef amérindien de la tribu des Miamis,
 Flying Turtle Games, un éditeur de jeux de société basé au Canada et créé par Jean Vanaise,
 Lisa Turtle, un personnage interprété par Lark Voorhies dans la série Sauvés par le gong,
 Turtle, un personnage interprété par Jerry Ferrara dans la série Entourage,
 Turtles, marque de chocolat déposé par DeMet’s Candy Company,
Turtles peut faire référence à :
 The Turtles, un ancien groupe américain de rock pop, psychédélique et folk,
 Turtle, est un robot provenant du mod Minecraft "ComputerCraft".

Voir aussi
  (autre mot anglais signifiant tortue)